Příjmení Kerhart nese více různých osobností:

 František Kerhart (1897–1963) – český architekt
 Oldřich Kerhart (1895–1947) – český akademický malíř
 Vojtěch Kerhart (1892–1978) – český architekt